Il singolare del torneo di tennis BMW Open 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Guillermo Pérez Roldán che ha battuto in finale Jonas Svensson 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Anders Järryd (quarti di finale)
 Jonas Svensson (quarti di finale)
 Joakim Nyström (secondo turno)
 Guillermo Pérez Roldán (quarti di finale)
 Jonas Svensson (finale)
 Guillermo Pérez Roldán (campione)
 Jakob Hlasek (terzo turno)
 Eduardo Bengoechea (secondo turno)

 Carl-Uwe Steeb (quarti di finale)
 Wally Masur (terzo turno)
 Jordi Arrese (terzo turno)
 Jim Pugh (secondo turno)
 Tore Meinecke (quarti di finale)
 Darren Cahill (secondo turno)
 Jérôme Potier (secondo turno)
 Alberto Mancini (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

BMW Open 1988